

Patronyme 

 Anthony Sampson (1926-2004), un écrivain britannique ;
 Carolyn Sampson, une soprano britannique ;
 Daz Sampson (1974-), un chanteur et producteur de dance music britannique ;
 Doug Sampson, le batteur du groupe de hard rock Iron Maiden ;
 Edgar Sampson (1907-1973), musicien de jazz américain ;
 Holly Sampson (1973-), actrice américaine ;
 JaKarr Sampson (1993-), basketteur américain ;
 Jamal Sampson (1983-), joueur américain de basket-ball ;
 Julia Sampson (1934-2011), une joueuse américaine de tennis ;
 Ralph Sampson (1960-), un joueur américain de basket-ball ;
 Robert Sampson (?), un acteur américain ;
 Will Sampson (1933-1987), un acteur et peintre amérindien Creek ;
 William Sampson (c. 1590 - 1636?), un dramaturge anglais de l'époque élisabéthaine ;
 William Sampson (1959-2012), une personne à la fois britannique et canadien, fut arrêté en Arabie saoudite en 2000 sur une variété de charges, y compris le terrorisme, l'espionnage et le meurtre.

Pseudonyme 

 Short Sleeve Sampson, un catcheur américain.

Animaux 
 Sampson (né en 1846), un cheval de race Shire répertorié comme le plus grand du monde

Toponyme 

 Comté de Sampson, un comté de Caroline du Nord ;
 Sampson, une localité du Wisconsin ;
 , une localité du Wisconsin, dans le comté d'Oconto.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis